Dogger steht für:

 Dogger (Geologie), erdgeschichtliche Epoche innerhalb des Jura
 Dogger (Seegebiet), Seegebiet in der Nordsee

Siehe auch:
 Doggerland
 Doggerstollen
 Docker